May Chang est un personnage du manga Fullmetal Alchemist.

May Chang vient de Xing et est accompagnée de Xiao Mei, une femelle panda, qui n'a jamais pu grandir et est restée miniature, qui semble copier ses moindres faits et gestes. Tout comme Lin Yao, elle est l'une des héritières de l'Empereur de Xing (dix-septième princesse héritière exactement). Lorsqu'elle arrive dans la ville de Youswell, c'est Kayal qui la découvre à bout de force. May Chang semble très jeune mais, cela ne l'empêche pas de bien maîtriser l’elixirologie (l'alchimie du pays de Xing qui est surtout spécialisé dans la médecine). Elle est à la recherche de la jeunesse éternelle et pense que Edward, qu'on lui a décrit comme un très « grand » alchimiste, pourra l'aider. Elle part donc à sa recherche pensant qu'Ed est une sorte de prince charmant.

Elle sera de nouveau « sauvée » par Yoki qui voulait la détrousser. Elle le rejoint, car celui-ci lui dit que son serviteur, Scar (alors que c'est le contraire) va bientôt retrouver Edward. Par la suite, elle sauvera Scar alors que celui était en difficulté face à Ed et Al. Dans l'action, elle perdra Xiao Mei qui sera recueilli par Al. Elle traitera Ed de « rase-mottes » sans se rendre compte que c'est lui qu'elle recherche.

C'est à partir de cette confrontation face aux frères Elric que May commence à prendre de l'importance, notamment en se rendant dans le repaire de Père avec Scar. C'est lors de cet affrontement que l'on en apprendra un peu plus sur l'alchimie de Xing, appelé élixirologie, très différente de l'alchimie d'Amestris puisque n'étant pas affecté par la vague d'annulation lancée par Père et ayant affecté toute la ville de Central, si ce n'est le pays, empêchant tout alchimiste de l'utiliser mis à part ceux pratiquant l'élixirologie comme May. Blessée elle sera confiée au docteur Knox où ce dernier lui racontera à elle, Ranfan et Alphonse l'histoire de la Guerre d'Ishbal après qu'elle s'est battue avec Ranfan. Elle partira de chez le docteur bien avant qu'Ed puisse lui poser des questions sur l'elixirologie et se dirigera vers le Nord avec le docteur Marcoh défiguré par Scar, pour récupérer le cahier du frère de ce dernier contenant toutes ses découvertes sur l'elixirologie. Amoureuse d'Alphonse, et on peut facilement penser qu'ils soient ensemble (Al paraît également ne pas rester indifférent face à elle). Le tome 19 lui apporte un grand rôle. Si Alphonse découvre le secret du carnet du frère de Scar, c'est May Chang qui apportera la révélation ultime, un second cercle de transmutation est tracé sous Amestris et ce cercle est basée sur l'elixirologie !

À la fin du manga, elle semble amoureuse d'Alphonse.

Personnage de Fullmetal Alchemist